Мария (Мэри, Мариам) Шалвовна Давиташвили (); 13 марта 1924, Тбилиси — 17 февраля 2014) — грузинский и советский , . Заслуженный деятель искусств Грузинской ССР (1960). Народный артист Грузинской ССР (1979). Лауреат Государственной премии Грузинской ССР им. Шота Руставели (1981).

Биография 
В 1946 году окончила Тбилисскую государственную консерваторию по классу композиции А. М. Баланчивадзе.

В 1968—1992 годах была членом Союза композиторов Грузии. Секретарь и член Ревизионной комиссии Союза композиторов СССР. Под её руководством регулярно проводились детские музыкальные недели.

С 1973 года — преподаватель Тбилисской консерватории.

Творчество 
Автор балета «Самгори» («Свадьба солнца») о героическом труде народа, преобразующего природу (1956, Грузинский театр оперы и балета имени Палиашвили), «Дафнис и Хлоя». М. Давиташвили принадлежит также музыка к спектаклям «Забавный случай» Гольдони (1955, Горийский театр), «Не называя фамилий» Минко (1954, Кутаисский театр), «Майя из Цхнети» Канделаки (1956, там же) и другие.

Автор музыкальных сочинений для оркестра — сюиты «Свадьба солнца» (1953) и «Пионерская» (1954); для фортепиано с оркестром — фантазия и концерт (1956); камерно-инструментальные ансамбли; для голоса с фортепиано — романсы, песни (цикл на слова А. Каландадзе, 1964; Песни о Родине, 1965), детские песни (циклы Доброе утро и Песни игрушек на стихи А. П. Каландадзе, 1951, песни — «Маленький поезд», «Тбилисское утро», «Песня Мананы»); музыка для драматического театра и кино.
 
Плодотворно работала в области детской музыки. Автор двух детских опер — «Каяна» (1965, постановка 1966) и «Нацаркекия» (1972), многих детских песен, музыки к детским художественным фильмам и мультфильмам («Манана», «Вражда», «Мастер-победитель», «Свадьба медуз», «Цуна и Цруцуна», «Блоха и муравей», «Свадьба соек», «Сатагури» и др.), 2 оркестровые сюиты к балету «Солнечная свадьба» (1954), симфонические, камерные и хоровые произведения, музыка для драматических спектаклей, пять романсов А. П. Каландадзе.

Награды 
 Орден Чести (1997).
 Заслуженный деятель искусств Грузинской ССР (1960).
 Народный артист Грузинской ССР (1979).
 Государственная премия Грузинской ССР имени Шота Руставели (1981).

Литература 
 Музыкальная энциклопедия, 1973-1982
 Театральная энциклопедия. Том 2 / Глав. ред. А. П. Марков — М.: Советская энциклопедия, 1963
 Тактакишвили О., Новые работы грузинской молодежи, «Советская музыка», 1955, № 1, с. 41.

Ссылки 
 Мери Давиташвили

Народные артисты Грузинской ССР
Заслуженные деятели искусств Грузинской ССР
Члены Союза композиторов СССР
Балетные композиторы СССР
Балетные композиторы Грузии
Оперные композиторы СССР
Оперные композиторы Грузии
Кинокомпозиторы Грузии
Кинокомпозиторы СССР
Авторы романсов
Композиторы-песенники
Женщины-композиторы
Лауреаты Государственной премии Грузинской ССР имени Шота Руставели
Женщины Грузии